Krešimir Pavelić (političar), hrvatski pravnik i političar
 Krešimir Pavelić (znanstvenik), hrvatski znanstvenik u području biomedicine i zdravstva